Sveta Katarina peut désigner :
Sveta Katarina, une localité de Croatie située dans la municipalité de Pićan, comitat d'Istrie ;